Brite steht für:
 Bewohner des Vereinigten Königreiches, siehe Vereinigtes Königreich #Bevölkerung

Brite ist der Familienname folgender Personen:
 Poppy Z. Brite (* 1967), US-amerikanische Schriftstellerin

Die Abkürzung BRITE steht für:
 BRITE (BRIght-star Target Explorer), Satellitenprogramm zur Messung der Helligkeitsschwankungen von Sternen

BRITE